Ochsenkamp steht für:

 einen der drei Gipfel der Kampen (Berg) in den Bayerischen Voralpen
 Ochsenkamp (Elberfeld), Ortslage in Wuppertal-Elberfeld
 Ochsenkamp (Nächstebreck), Ortslage in Wuppertal-Nächstebreck